

Patronymes

 Arthur Urquhart (18?-1916), fermier et un naturaliste amateur néo-zélandais ;
 Brian Urquhart (1919-2021), diplomate britannique ;
 Carl Urquhart (19?-), policier et homme politique canadien ;
 Cory Urquhart (1984-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 David Urquhart (1805-1877), diplomate, écrivain et homme politique écossais ;
 David Urquhart (1984-) joueur de hockey sur glace canadien ;
 Donna Urquhart (1986-) joueuse de squash australienne ;
 Feargus Urquhart (1970-) concepteur de jeux vidéos américain ;
 Jane Urquhart (1949-), poète, romancière et nouvelliste canadienne ;
 Molly Urquhart (1906-1977), actrice écossaise ;
 Robert Urquhart (1921-1995), acteur écossais ;
 Robert "Roy" Urquhart (1901-1988), général britannique durant la Seconde Guerre mondiale;
 Thomas Urquhart (1611-1660), écrivain écossais.

Dans la fiction 
 Francis Urquhart, personnage de fiction, principal personnage du roman et de la série télévisée House of Cards ;

Toponymie
 Urquhart, une localité de la région de Moray en Écosse ;
 Urquhart, un château en ruine sur les rives du Loch Ness.

Patronyme écossais